Thanks for Bringing Love Around Again – album amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 2002 roku. Autorem większości piosenek był Billy Osborne, który nadał im klimat, jaki wystąpił na jednej z wcześniejszych płyt Charlesa, Would You Believe?.

Lista utworów 

Albumy Raya Charlesa
Albumy muzyczne wydane w roku 2002